Cabatuan ist der Name von:

 Cabatuan (Isabela), eine Stadtgemeinde in der Provinz Isabela auf den Philippinen
 Cabatuan (Iloilo), eine Stadtgemeinde in der Provinz Iloilo auf den Philippinen